26-й Чемпионат России по кёрлингу среди мужчин 2018 проводился с 15 по 23 апреля 2018 года в городе Сочи на арене «Ледяной куб».

В турнире группы «А», где разыгрывалось чемпионское звание, приняло участие 10 команд из Москвы (4 команды), Санкт-Петербурга (2 команды), Московской области (2 команды), Челябинской области (1 команда), Краснодарского края (1 команда). Ещё 10 команд приняло участие в турнире группы «Б» — из Москвы (3 команды), Санкт-Петербурга (4 команды), Краснодарского края (1 команда), Красноярского края (1 команда) и Новосибирской области (1 команда).

Чемпионами России стала команда «Адамант Санкт-Петербург 1» (скип Алексей Стукальский), победившая в финале команду «Адамант Санкт-Петербург 2» (скип Алексей Целоусов). Бронзовые медали завоевала команда «Московская область-1» (скип Александр Ерёмин), в матче за 3-е место победившая команду «Краснодарский край» (скип Артур Али).

В группе «Б» победила команда «Санкт-Петербург 6» (скип Олег Красиков), второе место заняла команда «Санкт-Петербург 4» (скип Сергей Морозов); на чемпионате 2019 года эти две команды переходят в группу «А».

Формат соревнований 
Команды в одной группе играют друг с другом по круговой системе в один круг. На групповом этапе командам начисляются очки: за победу — 3 очка (в группе «Б» 2 очка), за поражение — 1 очко, за неявку на матч — 0 очков. При равенстве количества очков у двух команд они ранжируются по результатам личной встречи, при равенстве у трёх или больше команд — ранжируются по сумме тестовых бросков в дом (ТБД, в сантиметрах, команда с меньшей суммой становится выше). При равенстве количества очков у команд, претендующих на выход в плей-офф в группе «А», между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк). Затем 4 лучшие команды выходят в плей-офф, где играют по системе плей-офф Пейджа: два четвертьфинала ("1-я команда против 2-й", победитель этого матча проходит сразу в финал, и "3-я команда против 4-й"), полуфинал (играют проигравший в первом четвертьфинале и победитель второго, победитель выходит в финал), матч за 3-е место и финал.

Команды, занявшие в группе «А» 9-е и 10-е места, на следующем чемпионате переходят в группу «Б», их место в группе «А» занимают две лучшие команды по результатам розыгрыша в группе «Б».

Матчи группы «А» состоят из 10 эндов, матчи группы «Б» состоят из 8 эндов (матчи плей-офф группы «Б» – 10 эндов), возможно проведение экстра-энда. Игры проводятся с учётом времени (38 и 30 минут времени на обдумывание в группах «А» и «Б» соответственно).

Группа А

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Группа Б

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация 

 На чемпионате 2019 года переходят в группу «Б»
 На чемпионате 2019 года переходят в группу «А»

Примечания

См. также 
 Чемпионат России по кёрлингу среди женщин 2018
 Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных команд 2018
 Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных пар 2018

 Чемпионат России по кёрлингу на колясках 2018

2018
Соревнования по кёрлингу в Сочи
Чемпионаты России в 2018 году
Апрель 2018 года
2018 год в Краснодарском крае